Harlingen peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 Harlingen, commune de Merzig, Allemagne.

États-Unis 
 Harlingen, census-designated place située dans le New Jersey ;
 Harlingen, ville du Texas.

Pays Bas 
 Harlingen, commune dans la Frise ;
 Harlingen, ville principale de la commune de Harlingen, en Frise.